Ме́дников (Ме́дникова) — русская фамилия; происходит от профессионального прозвища мастера-ремесленника, занятого изготовлением изделий из меди — «медник».

Известные носители 
 Медников, Анатолий Михайлович (1918—2004) — советский писатель.
 Медников, Борис Михайлович (1932—2001) — биолог-эволюционист, популяризатор науки.
 Медников, Дмитрий Юрьевич (род. 1980) — российский журналист, продюсер и общественный деятель. Главный редактор ряда российских СМИ.
 Медников, Евстратий Павлович (1853—1914) — деятель российского политического сыска, создатель школы агентов наружного наблюдения.
 Медников, Егор Егорович (род. 1949) — советский футболист.
 Медников, Иван Семёнович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.
 Медников, Михаил Лазаревич (1884—1938) — советский военачальник, комдив.
 
 Медников, Юрий Абрамович (1926—1997) — инженер-металлург, заслуженный металлург РСФСР.



См. также 
 Медников ручей — ручей в Кировской районе Ленинградской области, левый приток реки Войтоловки.